Lucien Gueneau (1832-1908), écrivain et historien français ;
 Victor Gueneau (1835-1919), écrivain et historien français, son frère ;
 Jean-Baptiste Guéneau (1849-1921), homme politique français ;
 Pierre Guéneau (1853-1894), homme politique français, son frère ;
 Danielle Guéneau (1947-), athlète française ;
 la .